Кобилка — зменшувальна форма від кобила, а також назва інших тварин і предметів:
 Кобилка — рід комах з родини Саранових ряду Прямокрилих.
 Кобилка — старовинний інструмент гребінників для нарізання зубців гребенів.
 Кобилка — струнотримач, дерев'яна підставка під струни в скрипці, балалайці тощо.
 Кобилка — грудна кістка в птахів.
 Кобилка — ручка весла, перпендикулярна до лопаті (на дубах).
 Кобилка — клинець на кінці шаповальського лука.
 Кобилка — елемент ткацького начиння.
 Кобилка — елемент дахової конструкції, нарощення нижньої частини крокви.

Топонім 

 Кобилка — місто в Польщі
 Кобилка — річка в Удмуртії (Росія), права притока Ками
 Кобилка — річка в Луганській області, притока Красної